Il existe, en France, de nombreuses voies portant le nom de Rue du 11-Novembre-1918, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette date.

Le principal événement commémoré, en France, est l'Armistice du 11 novembre 1918 qui marqua la fin des combats de la Première Guerre mondiale.

Décompte par anciennes et nouvelles régions françaises 

Au , au moins   « Rue (du) 11-Novembre-1918 » sont recensés dans les 27 anciennes et 18 nouvelles régions et dans les 36 700 communes françaises.

Auvergne-Rhône-Alpes

Ancienne région Auvergne

Ancienne région Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

Ancienne région Bourgogne

Ancienne région Franche-Comté

Bretagne

Centre-Val de Loire

Corse

Grand Est

Ancienne région Alsace

Ancienne région Champagne-Ardenne

Ancienne région Lorraine

Hauts-de-France

Ancienne région Nord-Pas-de-Calais

Ancienne région Picardie

Île-de-France

Normandie

Ancienne région Basse-Normandie

Ancienne région Haute-Normandie

Nouvelle-Aquitaine

Ancienne région  Aquitaine

Ancienne région Limousin

Ancienne région Poitou-Charentes

Occitanie

Ancienne région Languedoc-Roussillon

Ancienne région Midi-Pyrénées

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Régions d'outre-mer

Notes, références et localisations

Notes

Références 

Néant

Géolocalisations 

La mention éventuelle « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore répertorié  dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin,  Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Voir aussi

Articles principaux 
 Onze-Novembre (odonyme)
 11-Novembre (odonyme)

Articles connexes 
 Rue du 11-Novembre

11
11,11